

Toponymes 

 Westlake, ville en Floride, aux États-Unis ;
 Westlake, un quartier de la ville de Los Angeles ;
 Westlake Village, ville du comté de Los Angeles, aux États-Unis ;
 Westlake, ville américaine située en Louisiane ;
 Westlake, ville dans l'Ohio, aux États-Unis ;
 Westlake, une ville du comté de Tarrant, au Texas ;
 Westlake, une banlieue de la ville de North Shore City en Nouvelle-Zélande.

Patronymes 
 Donald E. Westlake, auteur américain de romans policiers.
 Ian Westlake (né en 1983), footballeur

Divers 
 Université Westlake, université en Chine.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme